Maji steht für:
 Maji (Äthiopien), Hauptort der Dizi im Südwesten Äthiopiens
 Bench Maji Zone, Region im Südwesten Äthiopiens
 Dizi, eine Sprache im Südwesten Äthiopiens
 Maji (Fugong) (马吉乡), die Gemeinde Maji im Kreis Fugong in der chinesischen Provinz Yunnan
 Maji (Huaibin) (马集镇), die Großgemeinde Maji im Kreis Huaibin der Stadt Xinyang in der chinesischen Provinz Henan
 Maji, Swahili „Wasser“
 Maji-Maji, Kult um ein Wunderwasser in der ehemaligen Kolonie Deutsch-Ostafrika
 Maji-Maji-Aufstand, Aufstand der afrikanischen Bevölkerung gegen die Kolonialherrschaft in Deutsch-Ostafrika
 Maji Moto (Swahili „Wasser-Feuer“), Ort im Südwesten Kenias

Siehe auch:
 Mayi